Edward Loryś (ur. 1950) – polski prawnik, sędzia, w latach 1991–1997 sędzia Trybunału Stanu
 Krzysztof Loryś (ur. 1958) – polski matematyk zajmujący się algorytmiką, obliczeniami równoległymi i złożonością obliczeniową w informatyce
 Maria Mirecka-Loryś (1916-2022) – polska działaczka podziemia narodowego w latach 1939–1945, działaczka polonijna i kombatancka, komendantka główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet